Rosston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rosston (Arkansas)
 Rosston (Indiana)
 Rosston (Oklahoma)
 Rosston (Pennsylvania)
 Rosston (Texas)